Running on Empty (1982), een Australische film uit 1982 onder regie van John Clark
 Running on Empty (1988), een Amerikaanse film uit 1988 onder regie van Sydney Lumet